Sainghin-en-Mélantois, Noorderdepartement
 Sainghin-en-Weppes, Noorderdepartement